Herkules eller Hercules har flere betydninger:

 Herakles – figur i græsk mytologi med det romerske navn Hercules.
 Hercules (wrestler) - en amerikansk wrestler
 Herkules (stjernebillede) – et stjernebillede på den nordlige himmelkugle.
 Herkules (film fra 1997) – en Disney-tegnefilm.
 Herkules (tv-serie) – en Disney-tv-serie
 C-130 Hercules – et transportfly udviklet og produceret af Lockheed.

Se også
 Herculaneum – en antik romersk by, begravet under vulkanen Vesuvs udbrud i år 79
 Hercule Poirot – en af Agatha Christies fiktive detektivfigurer (Hercule er fransk for Herkules)
 Herkules i New York – en amerikansk film fra 1970